Ali Tomusange (1964. december 12.–) ugandai nemzetközi labdarúgó-partbíró, asszisztens. Teljes neve: Ali Mulumba Tomusange.

Pályafutása

Nemzeti játékvezetés 
Játékvezetői vizsgáját követően lakókörzetének Labdarúgó-szövetsége által üzemeltetett labdarúgó bajnokságokban kezdte sportszolgálatát. Az Ugandai labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottságának (JB) minősítésével az Super League asszisztense. A nemzeti játékvezetéstől 2009-ben visszavonult.

Nemzetközi játékvezetés 
Az Ugandai labdarúgó-szövetség JB  1987-ben terjesztette fel nemzetközi asszisztensnek, de a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) JB csak 1993-tól tartotta nyilván asszisztensi keretében. 1993-ig nem rendelkezett a FIFA JB által meghatározott nemzetközi mérkőzésszámmal. A FIFA JB központi nyelvei közül az angolt beszéli. Több nemzetek közötti válogatott és klubmérkőzésen segítette a játékvezetőt az oldalvonal mellől. Az ugandai partbírók közül a legtöbb nemzetközi labdarúgó mérkőzésen tevékenykedhetett. A nemzetközi asszisztensi tevékenységtől 2009-ben a FIFA 45 éves korhatárának elérésével búcsúzott.

Labdarúgó-világbajnokság
A 2002-es labdarúgó-világbajnokságon, 2006-os labdarúgó-világbajnokságon, valamint a 2010-es labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB asszisztensként vette igénybe szolgálatát. Selejtező mérkőzéseken az CAF zónában tevékenykedett. 2002-ben három csoportmérkőzésen valamint az egyik negyeddöntőben tevékenykedett asszisztensként. Egyetlen ugandai játékvezető aki világbajnokságon tevékenykedhetett. Partbírói mérkőzéseinek száma világbajnokságon: 4.

2002-es labdarúgó-világbajnokság

2006-os labdarúgó-világbajnokság

2010-es labdarúgó-világbajnokság
A CAF JB Muhmed Ssegonga játékvezető egyik partbírójaként küldte a mérkőzésekre.

Afrikai nemzetek kupája 
A 2000-es afrikai nemzetek kupája, a 2002-es afrikai nemzetek kupája, valamint a 2004-es afrikai nemzetek kupája labdarúgó tornán a CAF JB asszisztensként alkalmazta. Partbírói mérkőzéseinek száma az afrikai nemzetek kupáján: 11.

2004-es afrikai nemzetek kupája

Olimpiai játékok
A 2000. évi nyári olimpiai játékokon a FIFA JB partbírói szolgálatra alkalmazta.

Konföderációs kupa 
A 2005-ös konföderációs kupa rendezvényen a FIFA JB partbíróként vette igénybe szolgálatát.

Nemzetközi kupamérkőzések

FIFA-klubvilágbajnokság 
A 2000-es FIFA-klubvilágbajnoksága a FIFA bemutatkozó kiírása, ahol a FIFA JB partbíróként alkalmazta.

CAF-szuperkupa 
A CAF JB partbíróként alkalmazta.

Források 

Ugandai labdarúgó-játékvezetők
1964-ben született személyek
Élő személyek